Grandsaigne, commune du département de la Corrèze
 Grandsaigne, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme